Yongdu peut désigner :
 Yongdu-dong, un quartier de Séoul ;
 Yongdu, une station du métro de Séoul.